Царскосельский дворец — наименование двух дворцов, входящих в состав резиденции русских императоров (ныне — музея-заповедника) Царское Село:

 Большой Царскосельский дворец (также известен, как Екатерининский).
 Новый Царскосельский дворец (также известен, как Александровский).